Luminița est un prénom féminin roumain, dérivé de lumină (« lumière »). C'est également un nom de famille (rare) roumain.

Personnalités

Références 

Prénom féminin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Patronyme roumain

en:Luminița (name)